Johnny Crash steht für:

 Johnny Crash (Heavy-Metal-Band), US-amerikanische Heavy-Metal-Band
 Johnny Crash (Rockband), deutsche Rockband
 Johnny Crash, ein Pseudonym von Johnny Bruck (1921–1995), deutscher Zeichner